Daerah Tingkat II Indragiri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Indragiri Hulu, kabupaten, Kepulauan Riau, 
 Kabupaten Indragiri Hilir, kabupaten, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar